

Onomastica
Gérard – forma francese del nome proprio di persona italiano Gerardo

Persone
Balthasar Gérard – regicida francese
Étienne Maurice Gérard – generale francese
François Gérard – pittore francese
Marguerite Gérard – pittrice francese

Pagine correlate
Gerard